Ма́йерс () — фамилия западногерманского происхождения.

Фамилия 
 Майерс, Алан (1933—2010) — британский переводчик, в первую очередь известен переводами русских авторов.
 Майерс, Билли (род. 1971) — английская певица.
 Майерс, Брайан (род. 1985) — американский рестлер.
 Майерс, Вальтер (1891—1973) — панамский виолончелист и дирижёр.
 Майерс, Вирджиния (1906—1975) — американская танцовщица, дочь Джерома и Этель Майерс.
 Майерс, Гарри (1882—1938) — американский актёр, режиссёр, сценарист, продюсер и художник.
 Майерс, Густав (1872—1942) — американский журналист, брат Джерома Майерса.
 Майерс, Джамал (род. 1974) — канадский хоккеист.
 Майерс, Джером (1867—1940) — американский художник, брат Густава Майерса, муж Этель Майерс и отец Вирджинии Майерс.
 Майерс, Джон (1789—1879) — британский ботаник.
 Майерс, Джон (1869—1954) — британский археолог.
 Майерс, Джош (род. 1998) — игрок в американский футбол.
 Майерс, Дэвид (род. 1942) — американский психолог.
 Майерс, Кармел (1899—1980) — американская актриса.
 Майерс, Кендалл (род. 1937) — американский исследователь.
 Майерс, Кеннет (1896—1974) — американский гребец, чемпион Олимпийских игр 1932 года.
 Майерс, Майк (род. 1963) — канадский актёр, комик, сценарист и продюсер фильмов.
 Майерс, Мэг (род. 1986) — американская певица и автор песен.
 Майерс, Нэнси (род. 1949) — американский режиссёр.
 Майерс, Пол Захари (род. 1957) — американский биолог.
 Майерс, Раким (род. 1988) — американский хип-хоп исполнитель, музыкальный продюсер, режиссёр, актёр и фотомодель.
 
 Майерс, Руби (псевдоним Сулочана; 1907—1983) — индийская актриса еврейского происхождения времён немого кино.
 Майерс, Сандра (род. 1961) — испанская легкоатлетка американского происхождения.
 Майерс, Сет (род. 1973) — американский актёр и комик.
 Майерс, Синтия (1950—2011) — американская актриса и фотомодель.
 Майерс, Скотт (род. 1959) — эксперт по языку C++, автор книг по этой тематике.
 Майерс, Стюарт (род. 1940) — американский экономист.
 Майерс, Сэм (род. 1990) — австралийский регбист
 Майерс, Тайлер (род. 1990) — профессиональный канадский хоккеист, защитник.
 Майерс, Тим (род. 1990) — новозеландский футболист.
 Майерс, Том (род. 1958) — американский актёр.
 Майерс, Уильям (род. 1943) — южноафриканский боксёр.
 Майерс, Филипп (род. 1997) — канадский хоккеист.
 Майерс, Форрест (род. 1941) — американский скульптор.
 Майерс, Фредерик (1843—1901) — британский поэт, эссеист, филолог.
 Майерс, Эдвин (1896—1978) — американский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.
 Майерс, Элайджа (1832—1909) — американский архитектор, автор проектов Капитолиев штатов Мичиган, Техас и Колорадо.
 Майерс, Элана (род. 1984) — американская бобслеистка (пилот) и регбистка.
 Майерс, Этель (1881—1960) — американская художница и скульптор, жена Джерома Майерса и мать Вирджинии Майерс.
 Майерс, Юджин (род. 1953) — американский учёный в области информатики и биоинформатики.

Составная фамилия 
 Рис-Майерс, Джонатан (род. 1977) — ирландский киноактёр.

Топоним 
 Норт-Форт-Майерс — статистически обособленная местность, расположенная в округе Ли (штат Флорида, США).
 Форт-Майерс-Бич — муниципалитет, расположенный в округе Ли (штат Флорида, США).
 Форт-Майерс-Шорс — статистически обособленная местность, расположенная в округе Ли (штат Флорида, США).

См. также 
 
 
 Майкл Майерс — персонаж фильмов серии «Хэллоуин».